izbica – konstrukcja zabezpieczająca podporę mostu lub zaporę przed niszczącym działaniem kry
 izbica – element architektury

 W Polsce
 Izbica – miasto w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Izbica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Izbica – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Izbica – część wsi Wereszcze Małe w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Izbica – część wsi Sady w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Izbica – gmina
 Izbica – dawna gromada
 Izbica – szczyt w Karkonoszach

Zobacz też 
 Izbica Kujawska, Izbica Kujawska (gromada) (powiat kolski), Izbica Kujawska (gromada osada) (powiat kolski)
 Izbica-Wieś, Izbica Nowa, Izbice

Przypisy

Linki zewnętrzne